Football Association Challenge Cup 1882–83 var den 12. udgave af Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som FA Cup. Turneringen blev afviklet som en cupturnering med deltagelse af 80 klubber. Den første kamp blev spillet den 2. september 1882, og finalen blev afviklet den 31. marts 1882 på Kennington Oval i London, hvor Blackburn Olympic FC vandt 2-1 over Old Etonians FC. Det var eneste gang, at Blackburn Olympic nåede finalen i FA Cup'en, og sejren var historisk, idet det var første gang, at turneringen blev vundet af en klub fra Nordengland, og første gang at en arbejderklub vandt turneringen. Old Etonians FC var i FA Cup-finalen for syvende gang, og det var femte gang at klubben tabte finalen.

Resultater

Første runde 

Første runde blev spillet i perioden 2. september – 18. november 1882 og havde deltagelse af 74 hold, der spillede om 37 pladser i anden runde, heraf stille fire af holdene dog ikke op. Derudover var seks hold, Aston Unity FC, Chatham FC, Haslingden FC, Reading FC, Sheffield Heeley og Upton Park FC oversiddere i første runde og gik dermed videre til anden runde uden kamp.

Anden runde 

Anden runde blev spillet i perioden 18. november – 9. december 1883 og havde deltagelse af 40 hold, der spillede om 20 ledige pladser i anden runde, heraf stillede ét af holdene dog ikke op. Derudover var fem hold, Church FC, Notts County FC, Old Westminster FC, Rochester FC og South Reading FC oversiddere i anden runde og gik dermed videre til tredje runde uden kamp.

Tredje runde 

Tredje runde blev spillet i perioden 16. december 1882 – 29. januar 1883 og havde deltagelse af tyve af de hold, der var gået videre fra anden runde, og som spillede om ti ledige pladser i fjerde runde. Fem hold var oversiddere i denne runde, Eagley FC, Marlow FC, Royal Engineers AFC, Swifts FC og Walsall Town FC, og de gik dermed videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

Fjerde runde blev spillet i perioden 14. – 30. januar 1882 og havde deltagelse af fjorten af de hold, der var gået videre fra tredje runde, og som spillede om syv pladser i kvartfinalerne. Den sidste kvartfinaleplads gik til Clapham Rovers FC, der var oversidder i fjerde runde og dermed gik videre til kvartfinalerne uden kamp.

Kvartfinaler 

Kvartfinalerne havde deltagelse af de otte hold, der gik videre fra fjerde runde, og holdene spillede om fire ledige pladser i semifinalerne.

Semifinaler 

Semifinalerne havde deltagelse af de fire hold, der gik videre fra kvartfinalerne.

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – 1882–83 FA Cup

Noter 

Sæsoner i FA Cup
Fodbold i 1882
Fodbold i 1883